Stika ist der Familienname von:
 Felix Stika (1887–1971), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Richard Frank Stika (* 1957), US-amerikanischer Bischof von Knoxville

Siehe auch:
 Styka